bł. Konstanty z Fabriano (zm. 1481) – włoski dominikanin
 bł. Konstanty Bojko (1826–1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Konstanty Łukaszuk (1829–1874) – męczennik z Pratulina

Zobacz też:
 Święty Konstanty
 Błogosławiony Konstantyn